Тур — многозначное слово:
 Тур () — истреблённый человеком дикий бык, прародитель современного крупного рогатого скота.
 Туры — подрод парнокопытных животных рода горных козлов.
 Тур — хворостяная корзина, набиваемая землёй, для защиты от пуль и ядер неприятеля в полевом укреплении.
 Тур — род в составе башкирского племени гайна.
 Тур — подводная лодка российского императорского флота типа «Барс».
 «Тур» — французский футбольный клуб из одноимённого города.
 Тур (ивр. ‏טור‏‎, «ряд») — краткое название кодекса «Арбаа турим», лежащего в основе еврейского законодательного сборника «Шулхан арух».

Значения, происходящие от ,  — круговое движение, оборот, поворот:
 Тур — укреплённая башня, фортификационное сооружение в крепостной стене или замке.
 Тур — то же, что и пируэт, поворот вокруг себя в классическом танце.
 Тур (гурий, каирн) — курган, искусственное сооружение в виде груды камней обычно конической формы.
 Тур (турне) — организованная поездка с посещением различных мест и возвращением в исходный пункт.
 Гран-тур — путешествие по Европе, совершавшееся юношами из аристократических и богатых семей в образовательных целях.
 Концертный тур — серия концертов, объединённых общим названием или идеей, которые исполнитель даёт в разных городах и/или странах.
 Тур — этап выборов, конкурса, спортивного соревнования.

Имя 
  — скандинавское имя, происходящее от имени мифологического божества-громовержца Тора.
 Тур — славянское имя.
 Тур — упоминаемый в «Шахнаме» правитель Турана, сын иранского царя Феридуна, убивший своего брата Ираджа; мифический предок туранских племён.
 Тур — первый летописный князь Туровского княжества, стоявший у основания государственности на территории Белоруссии (конец X века).

Фамилия 
 Тур, Александр Фёдорович (1894—1974) — педиатр, председатель Всероссийского общества детских врачей (1958—?), сын Ф. Е. Тура.
 Тур, Андрей Иванович (1786?—1866?) — российский мебельный мастер, основавший мастерскую А. и К. Тур в Петербурге в 1811 году.
 Тур, Василий Захарович (1919—1986) — организатор колхозного производства, председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Тур, Гурдиал Сингх (род. 1929) — кенийский и угандийский хоккеист на траве.
 Тур, Евгений Яковлевич (1928—2020) — мастер спорта по альпинизму, судья Всесоюзной категории по скалолазанию.
 Тур, Иван Иванович (настоящая фамилия Блёк; 1973—2014) — украинский активист Евромайдана, Герой Украины.
 Тур, Иван Петрович (1905—1965) — советский партийный и государственный деятель.
 Тур, Леонид Давидович (наст. фамилия Тубельский, 1905—1961) — советский драматург и киносценарист.
 Тур, Марк (род. 1994) — испанский легкоатлет, специалист по спортивной ходьбе.
 Тур, Никифор (ум. 1599) — западнорусский церковный деятель, архимандрит Киево-Печерского монастыря.
 Тур, Пётр Львович (наст. фамилия Рыжей; 1908—1978) — советский сценарист и драматург, лауреат Сталинской премии первой степени.
 Тур, Прамудья Ананта (1925—2006) — индонезийский писатель, представитель движения «Поколение-45».
 Тур, Фёдор Евдокимович (1866—1942) — русский физиолог, основатель и ректор Женского педагогического института.
 Тур, Фрэнсис де ла (род. 1944) — британская актриса и певица.
 Тур, Эдгар (род. 1996) — эстонский футболист.

Двойная фамилия 
  (род. 1986) — шведский футболист, игрок Чемпионата Швеции в составе клуба «Сириус», супруг Эббы Буш Тур.
 Буш Тур, Эбба (род. 1987) — шведский политик, председатель Христианско-демократической партии Швеции (с 2015).

Псевдоним 
 Братья Тур — общий творческий псевдоним советских писателей Леонида Тубельского и Петра Рыжея.
 Евгения Тур (наст. имя Елизавета Сухово-Кобылина, в замужестве — Салиас-де-Турнемир, 1815—1892) — русская писательница, сестра Александра и Софьи Сухово-Кобылиных.

Топоним 
 Тур — округ в департаменте Эндр и Луара региона Центр (Франция).
 Тур — город в департаменте Эндр и Луара, в месте слияния рек Шер и Луара (Франция).
  — деревня в провинции Южный Хорасан (Иран).
  — село в гмине Шубин Куявско-Поморского воеводства (Польша).
  — село в гмине Вартковице Лодзинского воеводства (Польша).
 Тур — железнодорожная станция в Завитинском районе Амурской области России.
 Тур — деревня в Руднянском районе Смоленской области России.
  — селение в жудеце Сату-Маре (Румыния).
 Тур — село в Ратновском районе Волынской области Украины.

 Реки
  — река в Швейцарии, приток Рейна.
  (Прудо́к) — река в Белоруссии, правый приток Припяти.
 Тур — река с истоком в Румынии и устьем в Венгрии, приток Тисы.

См. также 
  (латиницей)
  (значения)
 Турья (значения)